Do you love me (Gordy), rock-and-roll-hitsingle van The Contours en te horen in Dirty Dancing
Do you love me (Sharif Dean), hitsingle van Sharif Dean
Do you love me (Amanda Jenssen), single van de Zweedse zangeres Amanda Jenssen
Do you love me, somber lied van Ozark Henry te horen in Sedes & Belli